Bijela kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Bosanska Bijela, samhälle, Brčko, 
 Bijela (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Kroatien 

 Bijela (vattendrag i Kroatien),

Montenegro 

 Bijela, stad, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar